Yashiki ist der Familienname folgender Personen:

 Gōta Yashiki (* 1962), japanischer Musiker
 Nobuyuki Yashiki (* 1972), japanischer Shōgispieler
 Takajin Yashiki (1949–2014), japanischer Sänger und Fernsehmoderator
 Yūsei Yashiki (* 2003), japanischer Fußballspieler